Wasserfahrrad steht für:
 Tretboot, ein Boot mit Tretkurbelantrieb
 Wasserfahrrad (Sportgerät), ein Sportgerät für Aquacycling